Yardley steht für:
 Yardley of London, britischer Hoflieferant für Kosmetik

Personen
 Bert Yardley (1872–1932), englischer Fußballspieler

 Herbert Yardley (1889–1958), US-amerikanischer Kryptologe
 Jimmy Yardley (1903–1959), schottischer Fußballspieler
 John C. Yardley, Althistoriker und Religionswissenschaftler
 Malcolm Yardley (1940–2020), britischer Sprinter
 Robert Morris Yardley (1850–1902), US-amerikanischer Politiker

geographische Objekte:
 Yardley (Birmingham), ein Stadtteil von Birmingham, England
 Yardley (Pennsylvania), ein Ort in Pennsylvania, USA